Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mor“ beginnt.

Mor 



 Mor, Anthonis, niederländischer Maler
 Mor, Emre (* 1997), türkisch-dänischer Fußballspieler
 Mor, Giuseppe (1853–1923), italienischer Schriftsteller
 Mor, Ilan (* 1955), israelischer Diplomat, Botschafter in Ungarn (ab 2011)
 Mor, Keren (* 1964), israelische Schauspielerin
 Mor-Goder, Rina (* 1956), israelische Schönheitskönigin